Уикипедия на йоруба () е раздел на йоруба в Уикипедия. Проектът започва работа през 2008 година.

Статистика

Посещаемост 

Йоруба (език)
Йоруба
Култура на Нигерия